Miejscowości w USA:
 Countryside – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Countryside – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Countryside – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun